Čtyřhra juniorek US Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice Američanek složená z Coco Gauffové a Caty McNallyové, která zvolila start v ženské čtyřhře.

Vítězem se stal pátý nasazený pár složený ze 17leté Lotyšky Kamilly Bartoneové a 16leté Rusky Oxany Selechmetěvové, který ve finále zdolal Francouzky Aubane Droguetovou a Sélénu Janicijevicovou ve dvou setech 7–5 a 7–6. Šampionky tak získaly premiérovou grandslamovou trofej a vylepšily finálovou účast z juniorky Wimbledonu 2019. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si každá z nich připsala 270 bodů.

Nasazené páry 
  Alexa Noelová /  Diane Parryová (čtvrtfinále)
  Sada Nahimanová /  Park So-hyun (2. kolo)
  Nacumi Kawagučiová /  Adrienn Nagyová (semifinále)
  Paj Čuo-süan /  Čeng Čchin-wen (1. kolo)
  Kamilla Bartoneová /  Oxana Selechmetěvová (vítězky)
  Savannah Broadusová /  Abigail Forbesová (čtvrtfinále)
  Alina Čarajevová /  Marta Custicová (2. kolo)
  Chloe Becková /  Hurricane Tyra Blacková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019
Juniorský tenis v roce 2019